Сбо́рная Кита́я по футбо́лу () — национальная футбольная сборная, представляющая Китай на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Китайской Народной Республики.

История 
В 1924 году была основана футбольная ассоциации Китая, в 1931 году она была принята в ФИФА. В 1949 году Китай оказался разделённым между Китайской Республикой и Китайской Народной Республикой. В 1955 году в КНР была основана своя Китайская футбольная ассоциация, которая в 1979 году стала членом ФИФА. В 1984 и 2004 годах КНР занимала второе место на Кубке Азии. После возвращения в состав Китая Макао и Гонконга, они продолжили выступления во всех футбольных турнирах под названием «Гонконг (Китай)» и «Макао (Китай)».

Футбол достаточно популярен в Китае, а успехи сборной составляют предмет национальной гордости. По статистике, около 300 млн человек в КНР наблюдали за выступлениями национальной сборной на мировом первенстве в 2002 году. К чемпионату в стране было продано около 170 млн новых телевизоров. За финалом Кубка Азии 2004 года наблюдало более 250 млн человек, крупнейшее в истории телевещания в КНР событие, за которым в прямом эфире наблюдало столько телезрителей.

Чемпионат мира по футболу 
 с 1930 по 1954 — не участвовала
 1958 — не прошла квалификацию
 с 1962 по 1978 — не участвовала
 с 1982 по 1998 — не прошла квалификацию
 2002 — групповой этап
 с 2006 по 2022 — не прошла квалификацию

Несмотря на то, что на Чемпионате мира по футболу 2002 года команда проиграла все матчи и не забила ни одного мяча, сам факт отбора на турнир стал важным достижением китайского футбола.

Кубок Азии 
 с 1956 по 1972 — не участвовала
 1976 — 3-е место
 1980 — групповой этап
 1984 — 2-е место
 1988 — 4-е место
 1992 — 3-е место
 1996 — четвертьфинал
 2000 — 4-е место
 2004 — 2-е место
 2007 — групповой этап
 2011 — групповой этап
 2015 — четвертьфинал
 2019 — четвертьфинал
 2023 — групповой этап 
.

Чемпионат Восточной Азии 
 1990 — 2 место
 1992 — 4 место
 1995 — 4 место
 1998 — 2 место
 2003 — 3 место
 2005 — 1 место
 2008 — 3 место
 2010 — 1 место
 2013 — 2 место
 2015 — 2 место
 2017 — 3 место

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Ли Сяопэном для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Японии (27 января 2022) и сборной Вьетнама (1 февраля 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 1 февраля 2022 года:

Статистика 

По состоянию на 24 января 2019 года десятка футболистов с наибольшим числом проведенных за сборную матчей выглядела следующим образом:

Статистика игр со сборными 
 По состоянию на 27 июля 2022 года

Примечания

Ссылки 

 Китайская футбольная ассоциация
 Сборная КНР на сайте ФИФА
 Все матчи сборной Китая с 1913 года
 Исторический рейтинг сборных АФК (1938—2015)

Китай